

Astronomia 
 23648 Kolář – asteroide della fascia principale

Persone 
 Daniel Kolář (1985) – calciatore ceco
 Jiří Kolář (1914-2002) – artista, poeta, scrittore e traduttore ceco
 Karel Kolář (1955-2017) – velocista cecoslovacco
 Luboš Kolář (1929) – cestista cecoslovacco
 Martin Kolář (1983) – calciatore ceco
 Michael Kolář (1992) – ciclista su strada slovacco 
 Ondřej Kolář (1994) – calciatore ceco